Яков Исаакович Уринов (28 мая 1898—1976) — советский кинорежиссёр и сценарист.
Заслуженный артист Киргизской ССР (1943), заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1944).

Биография 
В 1921 г. окончил режиссёрское и актёрское отделение Государственной театральной студии в Киеве. Работал режиссёром в театре.

С 1925 г. — в кино, вначале — ассистент известного российского и советского режиссёра Якова Протазанова (фильм «Процесс о трёх миллионах», 1926).

С 1948 г. — режиссёр киностудии «Центрнаучфильм».

Среди его фильмов: «Они будут говорить» (1963), «Андрюша думает» (1963), «Робби» (1964), «Пьер и Жаннет» (1964), «Мистер Всезнайка» (1966), «Дядя Эрнест» (1967) и др.

Фильмография

Режиссёр 
 1929 — Матрос Иван Галай (фильм не сохранился)
 1930 — Огненный рейс
 1932 — Две встречи
 1934 — Степные песни
 1935 — Интриган

Сценарист 
 1928 — Белый орёл
 1932 — Две встречи
 1934 — Степные песни
 1935 — Интриган

Ссылки 
 Кино-Театр.ру
 [www.inoekino.ru/prod.php?id=4858 О фильме "Интриган"]

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры России
Сценаристы СССР
Сценаристы России
Заслуженные артисты Киргизской ССР
Заслуженные деятели искусств Бурятской АССР